Yang Zi (; * 19. Juni 1984 in Peking) ist ein in China geborener singapurischer Tischtennisspieler.

Werdegang 
Yang Zi wurde 2001 asiatischer Jugendmeister im Teamwettbewerb. 2010 siegte er bei den Commonwealth Games im Einzel. Seit 2006 (bis 2013) nahm er an allen Weltmeisterschaften teil. Dabei erreichte er 2011 im Mixed das Viertelfinale. 2008 und 2012 qualifizierte er sich für die Teilnahme an den Olympischen Spielen, kam dabei jedoch nicht in die Nähe von Medaillenrängen. 2008 wurde er mit Gao Ning bei den ITTF Pro Tour Grand Finals Erster im Doppel.

In der Saison 2009/10 spielte Yang Zi in der deutschen Bundesliga für den TTC indeland Jülich, danach ein Jahr lang bei TG Hanau.

Turnierergebnisse

Weblinks 
  (abgerufen am 27. Juni 2014)
  (abgerufen am 27. Juni 2014)
  (abgerufen am 27. Juni 2014)

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Singapur)
Tischtennisspieler (TTC Jülich)
Tischtennisspieler (TG Hanau)
Olympiateilnehmer (Singapur)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2008
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2012
Teilnehmer an den Asienspielen (Singapur)
Teilnehmer an den Südostasienspielen (Singapur)
Sieger bei den Commonwealth Games (Tischtennis)
Südostasienspielesieger (Tischtennis)
Singapurer
Geboren 1984
Mann
Teilnehmer an den Commonwealth Games (Singapur)